Цепь Паппа Александри́йского — кольцо внутри двух касающихся кругов, заполненных попарно касающимися кругами меньших диаметров. Исследована Паппом Александрийским в III веке н. э.

Построение 
Возьмём точки  в таком порядке на одной прямой и построим окружности  и  с диаметрами  и  соответственно, центры которых обозначим  и . Фигура, ограниченная окружностями, схожа с арбелосом (но её граница состоит из двух окружностей вместо трёх дуг) и допускает цепь окружностей, также как и в теореме Паппа Александрийского. При этом каждый круг из цепи касается окружности  снаружи, окружности  изнутри и двух соседних окружностей цепи.

Свойства 
 Центры  кругов цепи расположены на общем эллипсе, фокусами которого являются центры  и  окружностей объемлющей фигуры, поскольку сумма расстояний от центра n-го до точек  и  не зависит от n:
 

 Если , то центр  и радиус  n-го круга цепи задаются формулами

См. также 
 Арбелос
 Окружность Форда
 Поризм Понселе
 Поризм Штейнера
 Сетка Аполлония
 Цепь Понселе

Литература

Ссылки 
 
 

Геометрические фигуры
История математики
Наука в Древней Греции